Alte Dorfkirche steht für:

 Alte Dorfkirche Körrenzig, Nordrhein-Westfalen
 Alte Dorfkirche Köln-Junkersdorf
 Alte Dorfkirche Röxe
 mehrere ehemalige Kirchen in Leipzig